Джонсон, Нил ():
 Джонсон, Нил (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА и АБА.
 Джонсон, Нил (род. 1970) — зимбабвийский игрок в крикет различных классов.
 Джонсон, Нил (род. 1967) — австралийский клипмейкер, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и редактор.
 Джонсон, Нил (род. 1961) — английский физик, профессор, автор работ по комплексной теории и сложных систем.
 Джонсон, Нил (род. 1946) — английский футболист, выступавший за «Тоттенхэм Хотспур», «Чарльтон Атлетик», «Торки Юнайтед» и «Довер».